Neale Fraser ha battuto in finale Alex Olmedo 6–3 5–7 6–2 6–4.

Teste di serie
 Alex Olmedo (finalista)
 Neale Fraser (campione)
 Barry MacKay (quarti di finale)
 Rod Laver (quarti di finale)
 Ramanathan Krishnan (terzo turno)
 Luis Ayala (quarti di finale)
 Butch Buchholz (quarto turno)
 Roy Emerson (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
Risultati U.S. National Championships 1959 tennisarchives.com

U.S. National Championships 1959